1998-1999 est la vingt-quatrième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1998-1999
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1998
Sport en Suède en 1999